Delirium
Delirium (Cirque du Soleil)
Delirium (grupo musical) - grupo italiano de rock progressivo
Delirium (álbum de Ellie Goulding) - de 2015
Delirium (álbum de Tantra) - de 2005
Delirium tremens

Desambiguação